Дахновка:

 Дахновка — микрорайон города Черкассы, Украина.
 Дахновка — село в Городокском районе Хмельницкой области Украины.